Трагопан-сатир, или красный трагопан () — азиатская птица семейства фазановых.

Описание 
Самец и самка отчётливо различаются размерами и окраской оперения. Петух великолепно окрашен и достигает длины от 67 до 72 см. У него чёрная голова и синие «лацканы» на гортани. Нижняя сторона и зоб красные с маленькими белыми пятнами. Коричнево-бежевая с крапинками самка достигает длины примерно 58 см. Мужские особи весят от 1,5 до 2 кг, самки от 1 до 1,5 кг.

Распространение 
Вид распространён в дождливых лесах на высотах между 1 800 и 3 900 м в Индии, Непале, Сиккиме, Бутане, Южном Китае и Тибете.

Образ жизни 
Трагопан-сатир питается преимущественно растительным материалом: травами, листьями, ягодами, а также насекомыми.

Период гнездования в мае и июне. Животные строят своё гнездо на земле или на деревьях. Самки откладывают от 4 до 8 яиц. Высиживание длится 28 дней.

Примечания 

Трагопаны
Животные, описанные в 1758 году
Птицы Азии